Yuh, officiellement Yuh SA, est une société suisse spécialisée dans les services financiers, résultat d’une coentreprise () entre Swissquote et PostFinance. 

Yuh opère sous la licence bancaire de Swissquote Bank SA et est ainsi soumise à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La socité comptait  le .

Services 
Yuh est une application mobile permettant le paiement, l'épargne et l'investissement. Côté investissement, elle comprend des actions, des cryptomonnaies, des investissements thématiques et des fonds négociés en bourse (ETF). L'application utilise le , possibilité d’acheter une fraction de tous les produits d’investissement proposés sur l'application.

En matière de frais, la société n'en prélève pas pour la tenue de compte, les paiements et les transferts entre utilisateurs. Les frais prélevés sur les opérations d’investissements s’élèvent à  pour les actions et à  pour les cryptomonnaies.

Swissqoin 
Enregistré sur la  Ethereum, le Swissqoin est le token cryptographique lancé par la société en  à hauteur de  de tokens. 

Le Swissqoin est à la base du programme de récompense destiné aux utilisateurs. Yuh réinvestit une partie de ses revenus dans sa cryptomonnaie et distribue des Swissqoins à ses clients lorsqu’ils effectuent certaines actions, notamment des transactions avec la carte, des investissements faits dans l'application ou lorsque les utilisateurs parrainent de nouveaux clients. Cette cryptomonnaie peut être transférée à d’autres utilisateurs ou conservée à titre personnel. Le Swissqoin peut également être échangé contre de l’argent liquide.

Histoire 
Le concept de l’application voit le jour à la suite de deux  menés à la fin 2019 au sein de la banque Swissquote, en présence des fondateurs Marc Bürki et Paolo Buzzi. L’objectif était de créer un produit apte à rendre la finance et le trading accessibles aux débutants. PostFinance, qui souhaitait déployer un projet similaire, décide de s'unir à Swissquote, et annonce leur intention de travailler sur un projet commun le .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Banque en ligne
 Compte bancaire
 Moyen de paiement
 Carte de paiement

Lien externe 
 

Entreprise ayant son siège en Suisse